Jacques Albert Bernard Joseph Ghislain d'Udekem d'Acoz (Leuven, 5 april 1828 – Drongen, 17 juni 1900) was een Leuvense baron en een betovergrootvader van koningin Mathilde en van de Belgische zanger Art Sullivan.

Levensloop 

Hij huwde op 7 september 1860 te Bellem met Alice Marie de Kerchove, waarna ze op kasteel Mariahoeve in Bellem hebben gewoond.

 Maximilien d'Udekem d'Acoz (1861-1921), in 1900 geadeld als baron. gehuwd met jvr. Angelique van Eyl.
 Louise (1864-1966) Gehuwd Erard Pigault de Beaupré (1855-1932); met nageslacht.
 Paul (1865-1952), baron (primogenituur:1924) Gehuwd Madeleine de Nieulant et de Pottelsberghe (1868-1938);
 Henri (1870-1915) Gehuwd Cécile van Outryve d'Ydewalle (1879-1925);
 Xavier (1873-1963) Gehuwd Madeleine Verhaeghe de Naeyer (1880-1958); geen nageslacht.
 Jacques (1876-1967) Gehuwd Juliette Lefevre (1896-?); geen nageslacht.

Huis d'Udekem d'Acoz
Udekem, J